Preparing for War es un álbum recopilatorio de la banda Noruega, Darkthrone. El disco contiene demos y algunas canciones de sus CD' s. Fue editado por Peaceville

Lista de canciones 
 "Transilvanian Hunger"
 "Snowfall"
 "Archipelago"
 "I en Hall Meg Flesk og Mjod"
 "The Pagan Winter"
 "Grave With a Vieuw"
 "Eon/Thulcandra"
 "Soria Moria"
 "Natassja in Eternal Sleep"
 "Cromlech"
 "In the Shadows of the Horns"
 "Neptune Towers"
 "Under a Funeral Moon"
 "Skald av Satans Sol"
 "Iconoclasm Sweeps Capadosia"

Créditos
 Fenriz
 Nocturno Culto
 Zhephyrous

Álbumes de Darkthrone
Álbumes de black metal